Ladinisch (von lateinisch ‚latinum‘ ‚lateinisch‘) steht für:

 Ladinische Sprache, romanische Sprache in Norditalien
 Ladin (Schweiz), zwei romanische Idiome im Engadin
 Ladino, romanische Sprache des sephardischen Judentums, siehe Judenspanisch

Siehe auch:
 Questione Ladina (ital. ladinische Frage), Problem einer Sprachverwandtschaft
 Ladiner, Ethnie und Sprachgemeinschaft in Norditalien
 Ladinien, geographisches Gebiet in Norditalien